Lipno est un toponyme qui peut désigner :

Lipno, un village situé dans la municipalité de Ljubuški, dans le canton de l'Herzégovine de l'Ouest et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;

dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 le powiat de Lipno, 
 Lipno, gmina du powiat de Lipno
 Lipno, une ville du powiat de Lipno, chef-lieu de cette gmina
 Lipno, un village du powiat de Lipno
 Lipno, un village du powiat de Świecie
dans la voïvodie de Lublin
 Lipno, un village 
dans la voïvodie de Łódź
 Lipno, un village
dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Lipno, un village 
dans la voïvodie de Mazovie
 Lipno, un village du powiat de Łosice
 Lipno, un village du powiat de Przysucha
dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Lipno, gmina 
 Lipno, un village de la voïvodie de Grande-Pologne, chef-lieu de cette gmina
dans la voïvodie de Lubusz
 Lipno, un village du powiat de Strzelce-Drezdenko
 Lipno, un village du powiat de Zielona Góra
dans la voïvodie d'Opole
 Lipno, un village
dans la voïvodie de Poméranie
 Lipno, un village 
de la voïvodie de Poméranie occidentale
 Lipno, un village 
 le , un lac

Lipno, une commune du district de Louny, dans la région d'Ústí nad Labem
 Lipno nad Vltavou, une commune du district de Český Krumlov, dans la région de Bohême-du-Sud
 le , lac de barrage sur la Vltava

Homonymie de localités en  Tchéquie